Килрой () — фамилия.

Известные носители 
  (Фрэнсис Джозеф Килрой; 1921—2007) — игрок в американский футбол и тренер, чемпион Национальной футбольной лиги в составе клуба «Филадельфия Иглз» (1948, 1949), генеральный менеджер «Нью-Ингленд Пэтриотс» (1979—1982).
 Килрой, Брайди — ирландский игрок в камоги, финалистка Чемпионата Ирландии в составе команды графства Мейо (1959).
 Килрой, Дебби — австралийская правозащитница, обладатель Медали прав человека (2004).
  (1890—1954) — ирландский политик, член Палаты представителей (1943—1951) и Сената (1951—1954) Ирландии.
 Килрой, Джеки — ирландский хёрлер, полуфиналист Клубного чемпионата Ирландии в составе клуба «Тремейн» (1977).
  (род. 1960) — австралийский игрок в регбилиг, обладатель Кубка Panasonic в составе команды Брисбена (1984, 1989).
 Килрой, Джон — американский яхтсмен, чемпион мира в классе «Мелджес-20» (2014, 2015).
 Килрой, Кевин — ирландский игрок в гэльский футбол, финалист Национальной футбольной лиги Ирландии в составе команды графства Голуэй (2006).
  (род. 1973) — ирландская писательница.
  (1884—1962) — ирландский революционер и политик, член Палаты представителей Ирландии (1923—1937).
  (род. 1949) — американский политик, член Палаты представителей США (2009—2011).
  (1866—1940) — американский бейсболист, игрок Национальной лиги в составе клубов «Вашингтон Сенаторз» и «Луисвилл Колонелс».
 Килрой, Пэдди — ирландский игрок в гэльский футбол, финалист Чемпионата Ирландии в составе команды графства Голуэй (1922).
  (род. 1942) — британский политик, член Палаты общин (1974—1986), депутат Европейского парламента (2004—2009).
  (род. 1934) — ирландский писатель и драматург, лауреат премии газеты The Guardian за художественное произведение (1971) и премии Ирландского ПЕН-центра (2008).
 Килрой, Трайс — американская яхтсменка, обладатель Кубка Адамс (1994).
 Килрой, Шон — ирландский игрок в гэльский футбол, финалист Чемпионата Ирландии в составе команды графства Оффали (1969).
  (1895—1961) — американский политик, председатель Палаты представителей штата Пенсильвания (1941—1942).

Другое 
 «Здесь был Килрой» — рисунок-граффити, популярный в англоязычных странах.
 «» (1989) — роман датского писателя Иба Михаэля.